Hardin ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Hardin (1784–1852), US-amerikanischer Politiker
 Charles Henry Hardin (1820–1892), US-amerikanischer Politiker
 Clifford M. Hardin (1915–2010), US-amerikanischer Politiker
 Dale W. Hardin (1922–2014), US-amerikanischer Jurist und Regierungsbediensteter
 Eddie Hardin (1949–2015), britischer Rockmusiker
 Garrett Hardin (1915–2003), US-amerikanischer Mikrobiologe und Ökologe
 Glen Hardin (* 1939), US-amerikanischer Musiker
 Glenn Hardin (1910–1975), US-amerikanischer Leichtathlet
 Gus Hardin (1945–1996), US-amerikanischer Country-Musiker
 Herschel Hardin (* 1936), US-amerikanischer Schriftsteller und Sachbuch-Autor
 James Walker Hardin (* 1929), US-amerikanischer Botaniker
 Jerry Hardin (* 1929), US-amerikanischer Schauspieler
 Jesse Wolf Hardin, US-amerikanischer Neo-Paganist und Autor
 Jim Hardin (1943–1991), US-amerikanischer Baseball-Spieler

 Louis Thomas Hardin (Künstlername: Moondog) (1916–1999) US-amerikanischer Komponist 
 Martin D. Hardin (1780–1823), US-amerikanischer Politiker
 Martin Davis Hardin (1837–1923), US-amerikanischer Brigadegeneral
 Melora Hardin (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin
 Russell Hardin (1940–2017), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Tim Hardin (1941–1980), US-amerikanischer Musiker
 Ty Hardin (1930–2017), US-amerikanischer Schauspieler
 Wayne Hardin (* 1927), US-amerikanischer Football-Trainer
 Wesley Hardin, US-amerikanischer Rockabilly-Musiker

Hardin heißen die Orte
 Hardin (Libanon) im Libanon
in den USA:
 Hardin (Arkansas)
 Hardin (Illinois)
 Hardin (Iowa)
 Hardin (Kentucky)
 Hardin (Missouri)
 Hardin (Montana)
 Hardin (Texas)

sowie die Countys
 Hardin County (Illinois)
 Hardin County (Iowa)
 Hardin County (Kentucky)
 Hardin County (Ohio)
 Hardin County (Tennessee)
 Hardin County (Texas)

Siehe auch:

 Hardin Township
 Harding